Le nom Tim Payne peut faire référence à :
 Tim Payne (1979-), un joueur de rugby à XV international anglais ;
 Tim Payne (1994-), un footballeur international néo-zélandais ;
 Tim Payne, le bassiste du groupe Thursday.

Voir aussi